Рина́т (Рена́т) Ишбу́лдович Султа́нов () — советский и российский философ и политик, специалист по истории ислама, истории философии, религиоведению и этике. Доктор философских наук, профессор. Один из авторов «Философского энциклопедического словаря». Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ II созыва (1995—1999). Председатель Центрального совета общественного объединения «Яблоко-Башкортостан».

Биография 
Родился 9 мая 1954 года в Сибае Баймакского района Башкирской АССР в семье служащих. По национальности — башкир.

В 1971 году окончил с золотой медалью среднюю школу. В 1976 году окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «философ, преподаватель философии», где во время учёбы специализировался по кафедрам истории философии и этики.

В 1976—1978 годах был ассистентом и 1982—1989 годах — ассистентом, старшим преподавателем, доцентом Башкирского государственного педагогического института.

В 1978—1981 годах учился в аспирантуре философского факультета МГУ.

В 1984 году в МГУ под научным руководством доктора философских наук, профессора А. А. Гусейнова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Роль дискуссий о свободе воли в оформлении теологической этики мутазилитов (VIII—IX вв.)» (специальность 09.00.05 — марксистско-ленинская этика)

В 1990—1992 годах учился в докторантуре Института философии АН СССР. Был ведущим научным сотрудником Центра восточной философии Института философии РАН.

В 1992 году присвоено учёное звание профессора.

В 1992—1995 годах — профессор, заведующий кафедрой и декан факультета философии и юриспруденции Государственной академии имени Маймонида.

В 1993 году в Институте философии РАН защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Становление арабомусульманской этической мысли (VII—XII вв.)» (специальность 09.00.03 — история философии). официальные оппоненты — доктор философских наук, профессор А. А. Игнатенко, доктор философских наук, профессор Н. С. Кирабаев и доктор философских наук, профессор Г. М. Тавризян. Ведущая организация — МГУ имени М. В. Ломоносова (кафедра истории зарубежной философии).

В 1995—1996 годах являлся научным сотрудником Центра экономических и политических исследований Общественного объединения «ЯБЛоко-Башкортостан».

В октябре 1995 года в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ вошёл в состав общефедерального списка избирательного объединения «Общественное объединение „ЯБЛоко“». С 17 декабря 1995 года являлся депутатом Государственной Думы Федерального собрания РФ II созыва. С 31 января 1996 года по 5 февраля 1997 года — член Комитета по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками, с 6 февраля 1997 года — заместитель председателя Комитета по делам национальностей. С 16 января 1996 по 5 февраля 1999 года — член фракции общественного объединения «ЯБЛоко». С 6 февраля 1999 по 19 февраля 1999 годах не являлся членом никаких депутатских объединений. С 20 февраля 1999 года — член депутатской группы «Российские регионы».

Член комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по вопросам культуры, науки, образования и информации.

Председатель Совета Уфимского исследовательского центра по правам человека.

Был женат, имеет сына.

Автор более 50 научных трудов.

Умер в мае 2021 года после тяжелой болезни. Похоронен 26 мая 2021 года в Москве.

Научные труды

Монографии 
 Султанов Р. И. Становление арабомусульманской этической мысли. М., 1993. (рукопись депонирована в ИНИОН).
 Султанов Р. И. Рыцари, благородные разбойники в просто порядочные люди. М., 1993. (рукопись депонирована в ИНИОН).
 Султанов Р. И. Чаша любви и шаровары почёта. М., 1993. (рукопись депонирована в ИНИОН).

Брошюры 
 Как возник ислам?: (Методические рекомендации лекторам и пропагандистам) / Подгот. Р. И. Султановым. Уфа, 1989. — 35 с.
 Ислам в Поволжье и на Урале: Методические рекомендации в помощь лекторам и пропагандистам. Р. И. Султановым. Уфа, 1989. — 28 с.

Статьи 
 Султанов Р. И. Эволюция средневековых учений о свободе воли // Мораль, общество, личность. Вып.2. М., 1980.
 Султанов Р. И. Генезис учения о свободе воли в средневековом исламе // Мораль, общество, личность. Вып. З. М., 1982.
 Султанов Р. И. Касб и проблема свободы воли в мусульманской теологии // Вопросы истории этической мысли. М., 1983.
 Султанов Р. И. Об изучении начальной стадии ислама // Методологические проблемы изучения истории философия Зарубежного Востока. М., 1987.
 Султанов Р. И. Общие характеристики начального этапа арабомусульманской культуры // Социокультурные характеристики средневековой философии. М., 1990.
 Султанов Р. И. К истории становления теологического рационализма. Сравнительный анализ мыслительных схем калама и патристики // Рационалистическая традиция и современность. Ближний Средний Восток. М., 1990.
 Султанов Р. И. Малаф ал-ислам ва-л-муслимин фи-л-иттихад ас-суфйати фи дав ат-татаввурат ал-ахира // Ал-Хайат. 11.08.1990. № 10054.
 Султанов Р. И. Ат-тараджум ар-русийа ля ма ани ал-Куран ал-карми // Ал-Хайат. 29.05.1991. № 10341.

Философский энциклопедический словарь

Примечания

Литература 
 

Исламоведы России
Философы СССР
Философы России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Историки философии
Религиоведы России
Выпускники философского факультета МГУ
Сотрудники Института философии РАН
Преподаватели Башкирского государственного педагогического университета
Члены партии «Яблоко»
Авторы энциклопедий и словарей
Религиоведы СССР
Исламоведы СССР